Заречное — село в Нововаршавском районе Омской области России. Административный центр Зареченского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Заречное находится в юго-восточной части региона, у р. Тугочайка, при впадении её в Иртыш. Состоит из ряда микрорайонов (мкр. 1-й, мкр. 2-й).

Абсолютная высота — 88 м над уровнем моря.

История 
Основано в 1954 году в связи со строительством центральной усадьбы целинного совхоза «Путь к коммунизму».

20 февраля 1973 года Первомайский сельский совет переименован в Зареченский с переносом центра из села Патровка в село Заречное.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 74 % от общей численности населения в 1572 чел..

Инфраструктура 
Зареченская средняя общеобразовательная школа

Зареченская амбулатория БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ» (ул. Больничная, д.12а)

Почтовое отделение 646851 (Молодежная ул, 6).

Администрация поселения

Транспорт 
Автодороги «Нововаршавка — Заречное» (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-293) длиной 21,18 км, «Заречное — Новоивановка» (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-287).

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Нововаршавского района
Населённые пункты на реке Иртыш